

Sigle 
 Quadraphonic Stereo – formato per quadrifonia
 Québec solidaire – partito politico canadese
 Quicksort – algoritmo di ordinamento
 Quotidiano Sportivo – quotidiano italiano
 Qualifica Speciale  –  attributo di alcuni gradi militari, come Brigadiere capo e Luogotenente
 Qatar General Organization for Standardization

Codici 
 QS – codice vettore IATA di African Safari Airways e Travel Service